El término Vodni  puede referirse a:

Vodni (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Vodni (Komi), localidad de la república de Komi, en Rusia.
Vodni (Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krasnoarméiskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vodni (Slaviansk, Krasnodar), localidad del raión de Slaviansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vodni (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Vodni (Samara), localidad del óblast de Samra, en Rusia.
Vodni (Apasenkovskoye, Stávropol), localidad del raión de Apanasenkovskoye del krai de Stávropol, en Rusia.
Vodni (Ipátovo, Stávropol), localidad del raión de Ipátovo del krai de Stávropol, en Rusia.
Vodni (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
Vodni (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.